Während des Ersten Weltkriegs gab es zwei Schlachten an der Marne in Nordfrankreich (auch Marneschlachten):

 die Schlacht an der Marne (1914), 5.–12. September 1914
 die Schlacht an der Marne (1918), 15. Juli–6. August 1918